Nakovanj, alat
Nakovanj (uho), slušna koščica u srednjem uhu
Nakovanj (Orebić), naselje u općini Orebić, poluotok Pelješac, Hrvatska